Die Yinzhou Bank International Women's Tennis Open 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Ningbo, Volksrepublik China. Es war als Turnier der Challenger-Kategorie Teil der WTA Challenger Series 2013. Das Turnier fand vom 21. bis 27. September 2013 statt und wurde 2013 zum ersten Mal ausgetragen.

2013 war das Turnier erstmals mit 125.000 US-Dollar dotiert, und die Siegerin im Einzel sowie die Sieger im Doppel erhielten 160 Weltranglistenpunkte.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Yinzhou Bank International Women's Tennis Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Yinzhou Bank International Women's Tennis Open 2013 fand vom 21. bis 22. September 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Challenger Series 2013
Tennisturnier in Ningbo